Соловьёвский сельский округ — административно-территориальное образование в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Населённые пункты 
В состав Соловьёвского сельского округа входит 4 села: Соловьёво (1100 житель), Ново-Крестьянка (241 житель), Ленинск (50 жителей), Бедарёвка (20 жителей), Подорленок (127 жителей), Маяк (450 жителей).

Аким округа — Тюлюбаев Мукан Адылгазынович

Экономика 
В округе функционируют 31 сельхозформирование, маслопресс, 2 пекарни. Основное направление сельскохозяйственной деятельности — животноводство, масляничное и зерновое земледелие.

В с. Соловьёво расположена средняя школа, а в с. Новокрестьянка — основная сельская школа. В с. Соловьёво работает центр «Досуг». В округе функционируют 2 библиотеки. В с. Соловьёво функционирует сельская врачебная амбулатория, а в с. Новокрестьянка и с. Ленинск, Подорленок и Маяк — фельдшерско-акушерские пункты.

Примечания

Ссылки 
 Соловьёвский сельский округ на сайте Акима Зыряновского района

Сельские округа Зыряновского района